Томас Этвуд (; ? — 27 мая 1793) — представитель колониальной администрации Британской империи в Вест-Индии, ,  и  Доминики, . Главный (генеральный) судья острова Доминика (1766—1773), главный (генеральный) судья Багамских островов (1774—1785).

Биография 
Провёл несколько лет своей жизни на Доминике. Его происхождение, как и большинство других биографических подробностей, неизвестно.

В 1766—1773 годах служил в Вест-Индских колониях Великобритании главным (генеральным) судьёй острова Доминика, затем в 1774—1785 годах — главным (генеральным) судьёй Багамских островов.

Автор первого полного описания Доминики «История острова Доминика» (The History of the Island of Dominica). В труде высказал свою веру в то, что Доминика могла бы быть лучшей колонией Соединённого королевства в Вест-Индии, благодаря высокому количеству плодородных и невозделываемых земель на острове.

С исторической точки зрения показал, что между 1770 и 1775 годами остров процветал, благодаря свободному порту Розо, однако из-за плохого управления и «недостатков» французского правления после вторжения в Доминику в 1778 году до их капитуляции по Парижскому миру в 1783 году. По его мнению, остров мог добиться бо́льших успехов в своём развитии с помощью развития животноводства и увеличения количества африканцев-рабов для работы на сахарных плантациях.

«История острова Доминика» была опубликована в 1791 году. Т. Этвуд также опубликовал брошюру — «Наблюдения за истинным методом обращения и использования негров-рабов на Британских островах Вест-Индии» (Observations on the true method of treatment and usage of the Negro slaves in the British West India Islands), в которой выступал в защиту рабства, утверждая, что с рабами в Вест-Индии обращались лучше, чем с английскими рабочими.

Труды Т. Этвуда по Доминике во время американской революции были использованы английским историком Брайаном Эдвардсом в его «Истории, гражданской и торговой британских колоний в Вест-Индии» (1793).

Занимался также зоологическими исследованиями. В 1791 году в своей «Истории острова Доминика» первым описал жёлто-зелёного доминиканского попугая ара, истреблённого, вероятно, в конце XVIII или в начале XIX века, названного в его честь — Ara atwoodi.

Т. Этвуд умер в тюрьме Суда королевской скамьи «в преклонном возрасте, разбитый несчастьями 27 мая 1793 года».

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (1 издание), т. LXVI
 Errol Fuller (2000). «Extinct Birds», Oxford University Press, ISBN 0-8160-1833-2
 David Day (1981). «The Doomsday Book of Animals» , Ebury Press, London, ISBN 0-670-27987-0

Ссылки 
 Oxford Dictionary of National Biography. Atwood, Thomas
 Atwood, Thomas 

Судьи Доминики
Генеральные судьи
Авторы зоологических таксонов
Умершие в местах лишения свободы